Michel Ringeval peut désigner :

 Michel Ringeval (1932-2009), homme d'affaires français ;
 Michel Ringeval (1943-), joueur et entraîneur français de rugby à XV.